Filip Rogić – calciatore svedese
 Roko Rogić – cestista croato
 Tom Rogić – calciatore australiano